Avoca kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Avoca, Victoria, ort, Pyrenees,

Irland 

 Avoca (ort i Irland), Leinster, Wicklow,

USA 

 Avoca, Arkansas, ort, Benton County, 
 Avoca, Indiana, ort, Lawrence County, 
 Avoca, Iowa, ort, Pottawattamie County, 
 Avoca, Minnesota, ort, Murray County, 
 Avoca, Nebraska, ort, Cass County, 
 Avoca, New York, ort, Steuben County, 
 Avoca, Pennsylvania, ort, Luzerne County, 
 Avoca, Wisconsin, ort, Iowa County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar